Dessecker ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Dessecker, deutsche Kostümbildnerin
 Wolfgang Dessecker (1911–1973), deutscher Mathematiker und Leichtathlet